Red Alert peut faire référence à :

Littérature 
 Red Alert, un roman écrit par Peter George en 1958.

Cinéma 
 Red Alert, un film canadien réalisé par Barry Avrich en 2014.

Musique 
 Red Alert, une chanson de l'album Remedy par Basement Jaxx en 1999 ;
 Red Alert, un album de musique reggae réalisé par Sizzla sorti en 2003 ;
 Red Alert, un groupe de musique Punk/Oi! anglais.

Jeux vidéo 
 Red Alert, un jeu d'arcade créé par Irem en 1981 ;
 Command and Conquer: Red Alert, un jeu vidéo créé par Westwood Studios en 1996 ;
 Command and Conquer: Red Alert 2, un jeu vidéo créé par Westwood Studios en 2000 ;
 Command and Conquer: Red Alert 3, un jeu vidéo créé par Westwood Studios en 2008.

Télévision 
 Red Alert, titre original de Alerte rouge, téléfilm américain réalisé par William Hale en 1977 ;
  Red Alert, titre original de Alerte Rouge, seizième épisodes de la dixième saison de Modern Family diffusé en 2019.

Autres 
 Red Alert, deux personnages dans la série de jouets Transformers

Voir aussi